Centraal Planbureau, een adviesorgaan van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 Corporation for Public Broadcasting, een Amerikaanse instelling met zorg voor de publieke omroepen aldaar.
 Christelijke Partij Burgerbelangen, een politieke partij in de Nederlandse gemeente Steenwijkerland.
 Christelijke Plattelandsvrouwenbond.
 Club des Patineurs de Bruxelles, een Belgische ijshockeyclub